John J. McGrath (1872-1951) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów ze stanu Kalifornia
 John James McGrath zwany Jack McGrath (1819-1955) – amerykański kierowca wyścigowy
 John McGrath (1935-2002) – brytyjski dramaturg
 John McGrath (1938-1998) – brytyjski piłkarz
 John McGrath (ur. 1980) – irlandzki piłkarz